1112 км,1112-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1112 км — остановочный пункт, Северная железная дорога, Архангельская область, Россия. Код 295464
 1112 км — остановочный пункт,  О150101, Заря, Весёлый Раздол, Вознесенский район, Николаевская область, 56534, Украина